Vis-à-vis (in italiano anche, ma meno correttamente, vis a vis) è un'espressione in lingua francese che vuol dire letteralmente "faccia a faccia". Può avere inoltre i seguenti significati:
 Vis-à-vis – particolare configurazione dei posti nelle autovetture
 Vis-à-vis – album del musicista slovacco Karol Mikloš
 Vis a vis - Il prezzo del riscatto (Vis a vis) – serie televisiva spagnola
 Vis a vis - L'Oasis (Vis a vis: El Oasis) – serie televisiva spagnola, spin-off della precedente